Gąsawa (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Żniński
 Gąsawa (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente